Башарин — фамилия.

Известные носители:
 Башарин, Георгий Прокопьевич (1912—1992) — доктор исторических наук, профессор.
 Башарин, Иван (1735—1774) — российский офицер, во время Пугачёвского восстания был пленён и присягнул Емельяну Пугачёву.
 Башарин, Иван Васильевич (1920—1994) — Герой Советского Союза.
 Башарин, Николай Петрович (1940—2015) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации.
 Башарин, Пётр Михайлович (1731—1815) — тюменский купец и заводчик.

См. также 
 Башаринов